Battaglia ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Forst de Battaglia (1889–1965), österreichischer Historiker, Literaturkritiker und Übersetzer
 Roger Battaglia (1873–1950), polnisch-österreichischer Jurist, Ökonom und Politiker